Râul Băița se poate referi la:

 Băița - afluent al Râului Galben
 Băița - afluent al râului Someș